Amazigh () steht für:

 Berber, Ethnien im westlichen Nordafrika
 Tamazight, Oberbegriff für mehrere Sprachen und Dialekte der Berber, siehe Berbersprachen